Axel Ekblom kan syfta på:

Axel Ekblom (1858–1914), konstnär.
Axel Ekblom (1893–1957), sportskytt.